Ла Досе има више значења:

 Ла Досе (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Досе, Блоке 1217 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Досе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику